Замкнутость
Алгебраическая замкнутость
Замкнутость на продавце
Замкнутость (психология)

Замкнутый
Замкнутое множество
Замкнутая формула
Замкнутые классы булевых функций

См. также 
  (значения)